Уклеба () — грузинская фамилия.

 Уклеба, Давид Бахваевич — географ.
 Уклеба, Кирилл Никифорович — Герой Советского Союза.
 Уклеба, Михаил (род. 1953) — грузинский дипломат.